

Localidades
DeKalb (Illinois)
Condado de DeKalb (Geórgia)
Condado de DeKalb (Illinois)
Condado de DeKalb (Indiana)
Condado de DeKalb (Missouri)
Condado de DeKalb (Tennessee)

Desambiguações de topônimos